Янг-стрит () — улица в Торонто (Канада), длина которой составляет 56 километров. До 1999 года она признавалась книгой рекордов Гиннесса самой длинной улицей в мире, поскольку не учитывалось, что далее Янг-стрит переходит в шоссе № 11.

Улица начинается в самом центре Торонто, от набережной озера Онтарио, и, разрезая город надвое, уходит на север, к озеру Симко.

Считается, что изначально части улицы Янг были индейской тропой. Ей также пользовались многие европейские первооткрыватели и войска. Затем в 1793 году Джон Симко назвал улицу в честь своего друга  (1731—1812), британского государственного секретаря по делам войны (1783—1784, 1793—1794), депутата британского парламента, губернатора Капской колонии (1799—1801), баронета, и заставил владельцев прилежащих к улице участков земли расчистить местность и сделать её проезжей. С 1816 года по ней начали регулярно двигаться повозки и к середине XIX века Янг-стрит стала центральной улицей Торонто.

Сейчас вдоль улицы внутри городской черты проходит метрополитен, она обладает широкими тротуарами.

Примечания 

Улицы Торонто
Объекты Книги рекордов Гиннесса